Examen este  un film românesc în regia lui Titus Muntean.
Personajul principal povestește drama vieții sale. Este judecat pe nedrept pentru o crimă. Acțiunea se petrece în perioada comunistă și dezvăluie metodele prin care se rezolvau "atunci" cazurile de crimă. El povestește unei tinere reporterițe și este interesant și modul în care percepe aceasta "întâmplările" de genul acesta din perioada comunistă.

Distribuție
 Marius Stănescu - Cristi Sandulescu
 Gheorghe Dinică - Dumitrascu
 Clara Vodă - Nora Sandulescu
 Gheorghe Visu -  Stanciu
 Coca Bloos - Doina Ruznici
 Valentin Uritescu - Nea Grigore
 Alexandra Dinu - Alina Bradean 
 Mihai Dinvale - Mircea
 Lucian Ifrim - Cosma Ruznici
 Alexandru Bindea ca Maior de miliție
 Eugen Cristian Motriuc - căpitan de miliție
 Emil Hoștină ca Lt. Major de miliție
 Sorin Gheorghiu

Referințe și note

Legături externe 
 

Filme regizate de Titus Muntean
Filme românești
Filme din 2003